Кача́новка () — село на Украине, находится в Хмельницком районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0524882701. Население по переписи 2001 года составляет 1337 человек. Почтовый индекс — 22015. Телефонный код — 4338.
Занимает площадь 2,35 км².

В селе действует храм Успения Пресвятой Богородицы Хмельницкого благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
22015, Винницкая область, Хмельницкий р-н, с. Качановка, ул. Мира, 14

Примечания

Ссылки 
 Качановка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Хмельницкого района (Винницкая область)